

Акташево — присілок, Гафурійський район, Башкортостан
 Акташево — присілок, Хайбуллінський район, Башкортостан

Див. також 
 Акташ